Ро́нальд Анто́ніо (Ро́нні) О'Са́лліван, OBE (, прізвисько Ronnie «the Rocket», Ронні-Ракета) ( 5 грудня 1975, графство Західний Мідлендс, Англія) — англійський професійний снукерист, семиразовий чемпіон світу (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020, 2022). На думку експертів Ронні є найбільшим природним талантом в історії снукеру.

Відповідно до численних опитувань фахівців Ронні О'Салліван вважається найпопулярнішим гравцем у снукер першого десятиліття 21 століття.

Автор рекорду Книги Гіннеса «Найшвидша максимальна серія» — 147 очок (максимальний брейк) за 5 хвилин і 8 секунд (21 квітня 1997).

Біографія 
Ронні почав грати в снукер у ранньому дитинстві. На 11-й його день народження батько подарував йому повністю обладнану кімнату для снукеру: з ігровим столом, телевізором, туалетом і терасою для відпочинку.

У віці 10 років він зробив свій перший сенчурі-брейк, у 13 років він став чемпіоном Британії серед гравців до 16-ти, у 15 років він зробив першій у своєму житті офіційно зареєстрований суддями максимум-брейк і став наймолодшим в історії його виконавцем. Того ж року він виграв чемпіонат країни серед 21-річних.

1992 року (у віці 16 років) став професійним гравцем у снукер. 1993 року він здобув свій перший великий титул, перемігши у фіналі Чемпіонату Великої Британії самого Стівена Хендрі.

Ронні грає в основному правою рукою, але коли позиція на столі того вимагає, часто грає лівою не гірше. Були випадки, коли на офіційних змаганнях він побившись об заклад грав цілий фрейм тільки лівою і вигравав його.

Особисте життя 
 
2008 року розійшовся з Джо Ленглі. З нею О'Салліван прожив в цивільному шлюбі 8 років. У пари є двоє дітей: донька Лілі Джо (нар. в лютому 2006) та син Ронні-молодший (нар. 12 червня 2007).

У Ронні також є ще одна донька — Тейлор-Енн від стосунків з Саллі Магнус. У 2013 році заручився з Лейлою Руасс.

Результати сезонів 

Позначення:
  — = Не брав участь в турнірі
 LQ = Вибув у кваліфікаційному раунді (не потрапив в основну стадію)
 W = Переможець
 F = Фіналіст
 SF = Півфінал
 QF = Чвертьфінал
 xR = Вибув у раунді x
 DQ = Дискваліфікований
 = Турнір не проводився

* О'Салліван відмовився продовжувати матч. 
** Не з'явився через травму, тому було нараховано рейтингові бали. 
*** Відмова через сімейні обставини.

Максимальні брейки

Цікаві факти 
 Ронні грає також в '8-Ball-Pool Tour' і в 'International Pool Tour'. Крім різновидів більярду Ронні грає у покер, гольф і в захопленні від Тайгер Вудса як спортсмена. У складі команди «зірок» разом з Роббі Вільямсом і Полом Гаскойном зіграв у благодійному футбольному турнірі, організованому «Арсеналом».
 Призвисько «The Rocket» до нього пристало через його дуже швидкий кар'єрний зліт до висот рейтингів світового снукеру. Воно також стало метафорою його швидкої та агресивної манери гри. Самому Ронні це призвисько не подобається, він вважає, що часи, коли він грав як «ракета», вже давно минули.
 У фіналі турніру 1998 Irish Masters Ронні переміг Кена Догерті з рахунком 9:3, але був дискваліфікований за даними допінг-контролю, які виявили, що Ронні споживав гашиш.
 Правша Ронні зіграв цілий матч лівою рукою на Чемпіонаті Світу 1996 проти канадця Алена Робіду і впевнено переміг з рахунком 10:3. Робіду сприйняв це як образу і після закінчення гри залишив зал без традиційного в таких випадках ввічливого рукостискання.Ронні запевняв, що якби він навіть весь сезон грав лівою, то все одно залишився б у рейтингу 16-ти найкращих гравців світу. Під впливом Ронні й інші провідні гравці (наприклад, Метью Стівенс) почали тренувати гру лівою рукою.
 свій рекордний 1000-й сенчурі-брейк Ронні зробив 10 березня 2019 у вирішальному фреймі фіналу Players Championship 2019 проти Ніла Робертсона.

Виноски

Література 
 Ronnie O'Sullivan, Simon Hattenstone: Ronnie: The Autobiography of Ronnie O'Sullivan. Orion 2003, ISBN 0-7528-5582-4

Посилання 
 Статистика щорічних результатів Ронні О'Саллівена
 Snooker-virus.de
 О'Салліван — найшвидший снукерист усіх часів
 'The top tens'
 Найшвидший максимум-брейк в історії (5:20 — відео): YouTube
 Бі-бі-сі: Фрагменти сімейної історії Р.О'Салівена.

Більярдисти
Англійські спортсмени
Чемпіони світу зі снукеру
Британські чемпіони світу
Спортсмени, дискваліфіковані за вживання допінгу
Уродженці графства Західний Мідленд